Caldwell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Caldwell Township (Iowa)
 Caldwell Township (Kansas)
 Caldwell Township (Michigan)
 Caldwell Township (Missouri)